Fernando II de Nápoles (Nápoles, 26 de agosto de 1469 - Somma Vesuviana, 1496) fue rey de Nápoles desde 1495 hasta su muerte. Era hijo mayor de Alfonso II y de su esposa Hipólita María Sforza.

Fernando II recibió el trono de manos de su padre en 1495, cuando Alfonso II abdicó en su favor ante la amenaza de invasión por las tropas francesas de Carlos VIII. La ciudad fue asediada y Fernando II se vio obligado a huir a Ischia, donde organizó una liga italiana contra el rey francés. A la salida de este de la capital napolitana (1496), Fernando II lo venció con la ayuda de las tropas españolas bajo el mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. Fernando se convirtió en un ídolo para los napolitanos, sobre todo a causa de la terrible conducta que habían debido soportar de los conquistadores franceses.

En 1496 se casó con su tía paterna Juana de Aragón, hija de Fernando I y de su segunda esposa, Juana de Aragón.

Falleció el 7 de septiembre de 1496 sin descendencia, nombrando heredero a su tío, el duque Federico de Calabria, quien reinaría con el nombre de Federico I.

Ancestros 

Reyes de Nápoles del siglo XV
Casa de Aragón
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Nápoles